Grävenitz oder Graevenitz steht für: 

 Graevenitz (Adelsgeschlecht), Adelsgeschlecht
 Graevenitz-Museum (Museum Fritz von Graevenitz), Stuttgart
 Graevenitz-Stiftung (Stiftung Fritz von Graevenitz)
 Grävenitz (Bismark), Ortsteil von Bismark (Altmark), Sachsen-Anhalt

Grävenitz oder Graevenitz ist der Familienname folgender Personen:

 Antje von Graevenitz (* 1940), deutsche Kunsthistorikerin und Hochschullehrerin
 David Jürgen von Graevenitz (1680–1757), deutscher Generalleutnant
 Ernst von Grävenitz (1826–1882), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker
 Ernst Wilhelm von Graevenitz, brandenburg-preußischer Offizier und Verwaltungsbeamter

 Fritz von Graevenitz (1892–1959), deutscher Maler, Bildhauer und Lehrer

 Gerhard von Graevenitz (1934–1983), deutscher Künstler
 Gerhart von Graevenitz (1944–2016), deutscher Literaturwissenschaftler
 Hanno von Graevenitz (1937–2007), deutscher Diplomat
 Hans Joachim von Graevenitz (1874–1938), deutscher Verwaltungsjurist
 Hermann von Graevenitz (1815–1890), deutscher Jurist und Politiker, MdR
 Hugo von Graevenitz (1822–1911), deutscher Rittergutsbesitzer, Beamter und Politiker
 Ilka von Graevenitz (* 1941), deutsche Künstlerin
 Ludwig Wilhelm von Graevenitz (1791–1871), württembergischer Oberst
 Kurt-Fritz von Graevenitz (1898–1987), deutscher Diplomat

 Wilhelmine von Grävenitz (1685–1744), Mätresse